Andrea Ariaudo (1987) – pallavolista italiano
 Corrado Ariaudo (1960) – imprenditore italiano
 Lorenzo Ariaudo (1989) – calciatore italiano